Йиндржихув-Градец — город на юге Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями и административный центр.
 Йиндржихув-Градец — средневековый замок в ренессансном стиле, расположенный в городе Йиндржихув-Градец в Южночешском крае.
 Йиндржихув-Градец — район Южночешского края.